USS Wadsworth je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wadsworth (DD-61) 
 USS Wadsworth (DD-516) 
 USS Wadsworth (FFG-9)

Wadsworth